Waterbury ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Waterbury (Connecticut), Stadt im New Haven County
 Waterbury (Maryland), Ort im Anne Arundel County
 Waterbury (Florida), gemeindefreies Gebiet im Manatee County
 Waterbury (Nebraska), Ort im Dixon County
 Waterbury (Vermont), Town im Washington County
 Waterbury (Village), Village im Washington County
 Waterbury (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Jackson County

Waterbury ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Waterbury (* um 1998), US-amerikanische Balletttänzerin
 Nelson J. Waterbury (1819–1894), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Waterbury Blues
 Waterbury Clock Company